Aleksiej Fiodorow (ur. 1991) – rosyjski lekkoatleta specjalizujący się w trójskoku
 Aleksiej Fiodorow (ur. 1972) – białoruski szachista